Označení národní divadlo nese více divadel:

 Česká republika
 Národní divadlo – Národní divadlo v Praze
 Národní divadlo Brno
 Národní divadlo moravskoslezské
 Valašské národní divadlo
 v zahraničí
 Národní divadlo (Budapešť)
 Národní divadlo (Sarajevo)
 Slovenské národní divadlo
 Národní divadlo Podgorica